Alex Harvey kan avse:

Alex Harvey (musiker)
Alex Harvey (skidåkare)